

Toponymes 

 Rue Frédéric Pelletier, rue de Bruxelles ;

 au 
 Pelletier, hameau de la ville de Matane au Bas-Saint-Laurent ;
 Pelletier, hameau de Pohénégamook au Bas-Saint-Laurent ;
 Salle Wilfrid-Pelletier, salle de spectacle de Montréal ;
 Théâtre Denise-Pelletier, théâtre de Montréal ;
 Rivière Pelletier, un affluent du lac Beauchastel, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;
 Rivière Pelletier, un affluent de la rivière Saguenay, coulant dans Saint-Fulgence, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Lac Pelletier, le principal plan d’eau alimentant la rivière Pelletier, dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;

 Pelletier, quartier de la ville du Lamentin en Martinique.

Patronymes

Pelletier 

 Aimé Pelletier (connu sous le pseudonyme Bertrand Vac) (1914-2010),  médecin, romancier, nouvelliste, dramaturge et essayiste québécois ;
 Albert Pelletier (1896-1971), écrivain, critique littéraire, avocat et éditeur canadien ;
 Ambroise Pelletier (1703-1757) ;
  ;
 Anne-Marie Pelletier (1946-), professeur des universités (retraitée), bibliste française ;
 Annie Pelletier (1973-), plongeuse canadienne ;
 Benoît Pelletier (1960-), homme politique et avocat canadien ;
 Bertrand Pelletier (1761-1797), chimiste français ;
 Brigitte Pelletier (1964-), avocate canadienne ;
 Bruno Pelletier (1962-), chanteur canadien ;
 Chantal Pelletier (1949-), écrivaine et scénariste française ;
 Charles-Alphonse-Pantaléon Pelletier (1837-1911), homme politique canadien ;
 Charlotte Beaudoin Pelletier (1991-), cinéaste québécoise de courts métrages de fiction et d'animation ;
 Claire Pelletier (1959-), chanteuse canadienne ;
 Claude Pelletier (1816-1880), homme politique français ;
 David Pelletier (1974-), patineur artistique canadien ;
 Denise Pelletier (1923-1976), actrice canadienne ;
 Didace Pelletier (1657-1699), religieux et bienheureux canadien ;
 Émile Pelletier (1898-1975), haut fonctionnaire et homme politique français ;
  ;
 Étienne Anatole Pelletier (1847-1927), général de brigade français, officier de liaison auprès du général Pershing en 1917 ;
  ;
  ;
  ;
 Gabriel Pelletier (1958-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur canadien ;
 Gaston Pelletier (1933-2021), joueur et entraîneur d'hockey sur glace canado-suisse ;
  ;
 Georges Pelletier-Doisy (1892-1953), pionnier de l’aviation français et as de la Première Guerre mondiale ;
  ;
  ;
 Hélène Pelletier (1959-), joueuse de tennis canadienne ;
 Hélène Pelletier-Baillargeon (1932-), écrivaine québécoise ;
 Irvin Pelletier (1946-), homme politique canadien ;
  ;
 Jacques Peletier du Mans (1517–1582), humaniste, poète et mathématicien français de la Renaissance ;
 Jean Pelletier (1935-2009), politicien et journaliste canadien ;
 Jean-Baptiste Pelletier (1777-1862), général français ;
 Jean-Jacques Pelletier (1947-), écrivain d'espionnage canadien ;
 Jean-Louis Pelletier (1936-2022), avocat français ;
 Joseph Hilaire Pelletier (1876-1921), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Jules Pelletier (1823-1875), fonctionnaire français ;
 Julie Pelletier (19?-), sexologue et journaliste canadienne ;
 Justine Pelletier (vers 1998-), joueuse de rugby canadienne ;
 Laurent Augustin Pelletier de Chambure (1789-1832), général français ;
 Laurent Joseph Pelletier (1811-1892), peintre et lithographe français ;
 Léopold-Georges Pelletier (1677-1745), pasteur piétiste alsacien ;
 Louis Pelletier (1754-1814), général français ;
 Louis François Élie Pelletier (1771-1854), général français ;
 Louis-Philippe Pelletier (1857-1921), avocat et homme politique canadien ;
 Luce Pelletier (1964-), artiste en art visuel québécoise ;
 Madeleine Pelletier (1874-1939), militante féministe, psychiatre et femme politique française ;
 Maria Pelletier (1964-), dirigeante d’entreprise française et militante de la défense environnementale ;
 Marie Denise Pelletier (1960-), chanteuse canadienne ;
 Marie-Euphrasie Pelletier (1796-1868), religieuse française, Sainte, fondatrice de la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur ;
 Marie-Ève Pelletier (1982-), joueuse de tennis canadienne ;
 Maryse Pelletier (1947-), comédienne et écrivaine canadienne ;
 Michèle-Barbara Pelletier (1971-), actrice canadienne ;
  ;
 Narcisse Pelletier (1844-1894), marin français ;
 Nicolas Jacques Pelletier (1756?-1792), premier condamné à mort français guillotiné ;
 Nicole Pelletier (1947-), nom de naissance de l'artiste se faisant appeler Pol Pelletier ;
 Onésime Pelletier (1833-1881), médecin et homme politique québécois ;
 Pascal Pelletier (1976-), dessinateur de comics français ;
 Pascal Pelletier (1983-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Paul Pelletier (1970-), dessinateur de comics américain ;
 Philippe Pelletier (1956-), géographe français ;
 Pierre Joseph Pelletier (1788-1842), chimiste français ;
 Pierre-Yves Pelletier (1938-), graphiste canadien ;
 Pol Pelletier, nom de scène de la femme de théâtre née « Nicole Pelletier » (1947-), sœur aînée de la journaliste Francine Pelletier ;
  ;
 Tobie Pelletier (1977-), acteur canadien ;
 Wilfrid Pelletier (1896-1982), pianiste puis un chef d'orchestre canadien ;
 Willy Pelletier (1961-), sociologue français ;
  ;
 Yves P. Pelletier (1961-), réalisateur, acteur et humoriste canadien.

Le Pelletier 

 Jean Le Pelletier (1633-1711), alchimiste français ;
 Dom Louis Le Pelletier (1663-1733), linguiste breton.

 Voir aussi : Famille Le Peletier

Autres 
 Pelletier, artisan qui pratique le travail de diverses peaux d’animaux, pour le cuir ou la fourrure
 Arrêt Pelletier (1873), prononcé par le Tribunal des conflits français relatif à la distinction entre faute de service et faute personnelle au sujet de la responsabilité de l'administration lors de la saisie de journaux par l'autorité militaire
 Arrêt Pelletier (1999), jugement de la cour suprême du Canada relatif à la légalité des danses de contact
 Prix Denise-Pelletier, prix artistique québécois
Biscottes Pelletier, une marque française de biscottes, appartenant à la société LU, dans le groupe Mondelēz International depuis 2007.

Homonymie de patronyme
Patronyme français